Fasciatispora — рід грибів. Назва вперше опублікована 1991 року.

Класифікація 
До роду Fasciatispora відносять 9 видів:
 Fasciatispora bicincta
 Fasciatispora lignicola
 Fasciatispora melanosticta
 Fasciatispora nypae
 Fasciatispora pandanicola
 Fasciatispora petrakii
 Fasciatispora sabalicola
 Fasciatispora ujungkulonensis
 Fasciatispora ujungkuloniensis

Примітки

Джерела 
 Hyde, K.D. 1991. A new amphisphaeriaceous fungus from intertidal fronds of Nypa fruticans. Transactions of the Mycological Society of Japan. 32:265-271 - P.265

Роди грибів
Сордаріоміцети
1991 у науці